Darlington, ciutat del nord-est d'Anglaterra, al comtat de Durham
 Darlington (districte)
 Darlington (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud 
 Darlington (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana 
 Darlington (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Darlington (Pennsilvània), Estats Units
 Transistor Darlington, dispositiu semiconductor que combina dos transistors bipolars en un tàndem